Селафаил
 «Селафаил» — 52-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи; участник Северной войны.
 «Селафаил» — 74-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи; участник Отечественной войны и компании 1813–1814 годов.
 «Селафаил» — 84-пушечный парусный линейный корабль Черноморского флота Российской империи; участник Крымской войны.
 «Селафаил» — фрегат Балтийского флота Российской империи.
 «Селафаил» — гукор Каспийской флотилии.
 «Селафаил» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи.